Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Byron Black e T. J. Middleton che hanno battuto in finale Henrik Holm e Peter Nyborg 6-3, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Alfonso Mora /  Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Peter Nyborg (finale)

 João Cunha e Silva /  Royce Deppe (quarti di finale)
 Juan Carlos Báguena /  Ugo Colombini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1991